Wessel Gansfort (1419-1489) - Gronings humanist en geleerde
 Wessel Gansfortcollege - Christelijke scholengemeenschap in stad en provincie Groningen
 Wessel Gansfortprijs - Cultuurprijs van de provincie Groningen

Zie ook: Ganzevoort